Daumer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich Daumer (1800–1875), deutscher Religionsphilosoph und Lyriker
 Karl Daumer (* 1932), deutscher Biologe

Siehe auch:
 Daum